Lagares peut désigner :
au Portugal :
Lagares, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
Lagares, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira do Hospital ;
Lagares, paroisse civile de la municipalité de Penafiel.